Ян Станиславович Цицино́вский (1922—1998) — советский театральный режиссёр.

Биография 
Родился в 1922 году. С 1957 года актёр и режиссёр Ереванского РДТ имени К. С. Станиславского. С 1962 года главный режиссёр Хабаровского драматического театра. С 1969 года главный режиссёр Ростовского ОДТ имени М. Горького. Работал также в РТД имени А. П. Чехова (Кишинёв).

Умер 6 декабря 1998 года.

Театральные постановки 
МАДТ имени В. В. Маяковского
 «В горах мое сердце» У. Сарояна
Хабаровский драматический театр
 «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого
 «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта
 «Король Лир» Шекспира
 «Иванов» А. П. Чехова
 «Палата» С. И. Алёшина
 «Ярость» Е. Г. Яновского
 «Семья Плахова» В. А. Шаврина
Ростовский театр драмы имени М. Горького
 «Тихий Дон» М. А. Шолохова

Признание 
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1976) — за спектакль «Тихий Дон» М. А. Шолохова, поставленный на сцене Ростовского областного драматического театра имени М. Горького
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1967)
 заслуженный артист Армянской ССР

Персоналии:Хабаровский краевой театр драмы и комедии
Персоналии:Ростовский театр драмы им. М. Горького